Az 539-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Cegléd, CAT lakótelep között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2404-es járat 2016. december 11-étől 539-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0|| végállomás||6||4
|align=left|
|-
|1||∫|| Cegléd, Gimnázium utca||5||3
|align=left|
|-
|2||∫|| Cegléd, posta||4||2
|align=left|
|-
|3||∫|| Cegléd, Béke tér||3||1
|align=left|
|-
|4||∫|| Cegléd, kórházvégállomás||2||0
|align=left|
|-
|∫||1|| Cegléd, Bede||1||∫
|align=left|
|-
|∫||2|| Cegléd, CAT lakótelepvégállomás||0||∫
|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak